Gundersen kan syfta på:

 Gundersen Slough – en sjö i Kanada
Gundersenmetoden – en metod för att få startordningern i skidmomentet i nordisk kombination

Personer
 Arne Gundersen (1919–), svensk pilot
 Einar Gundersen (1896–1962), norsk fotbollsspelare
 Erik Gundersen,  framstående speedwayförare
 Dag Gundersen (1928–2016), norsk språkvetare
 Gunder Gundersen (1930–2005),  norsk utövare av nordisk kombination och idrottsledare
 Jens Christian Gundersen, (1868–1945),  norsk regissör och manusförfattare
 Kenneth Gundersen,  norsk motocrossförare
 Laura Gundersen (1833–1898), norsk skådespelare
 Sigvard Gundersen (1842–1904),  norsk skådespelare
 Trude Gundersen,  före detta norsk taekwondoutövare

de:Gundersen